Ранчо ел Позо има више значења:

 Ранчо ел Позо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Позо (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Позо (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Позо, Ел Чупадеро (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику